Agnes Chesang (1986-), coureuse de demi-fond kényane ;
 Esther Chesang (1994-), coureuse de fond kényane ;
 Reuben Chesang (1962-), coureur de demi-fond kényan ;
 Stella Chesang (1996-), coureuse de fond ougandaise.